Sandel kan syfta på

 Maria Sandel, svensk arbetarförfattare 1870-1927
 Cora Sandel, norsk författare 1880-1974
 Sandelträ

Se även 
 Sandell
 Sandels